Michael Busto (né le  à Burnaby, Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace italo-canadien. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal avec Scott Gomez et Tom Pyatt en retour de Christopher Higgins, Ryan McDonagh, Doug Janik et Pavel Valentenko.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002|| Warriors de Moose Jaw||LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003||Warriors de Moose Jaw|| LHOu ||50 ||1 ||7 ||8 ||54 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2003-2004||Warriors de Moose Jaw|| LHOu ||42 ||4 ||13 ||17 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || Broncos de Swift Current||  LHOu ||26 ||0 ||0 ||0 ||29 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2004-2005|| Ice de Kootenay||  LHOu ||71 ||8 ||21 ||29 ||79 ||16 ||1 ||5 ||6 ||27 
|-
|2005-2006||Ice de Kootenay ||  LHOu ||69 ||8 ||35 ||43 ||77 ||4 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2006-2007||Ice de Kootenay || LHOu ||70 ||20 ||43 ||63 ||79 ||6 ||1 ||2 ||3 ||9
|-
|2007-2008 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||48 ||4 ||12 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Checkers de Charlotte || ECHL|| 54|| 3|| 8||11 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Jackals d'Elmira|| ECHL || 9|| 1|| 3|| 4|| 0|| || || || || 
|-
|2009-2010|| Gems de Dayton|| LIH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HC Bolzano || Serie A ||12 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- || -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||65 ||1 ||12 ||13 ||33 ||15 || 1|| 2|| 3|| 9
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 3|| 11|| 14|| 24|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || CdlL || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 24 || 3 || 10 || 13 || 6 || 16 || 2 || 2 || 4 || 20
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||24 || 3|| 11|| 14|| 38||10 || 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||24 || 2 || 9 || 11 || 8 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 34 || 3 || 8 || 11 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0

Références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Gems de Dayton
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Défenseur de hockey sur glace